Base kan have flere betydninger:

 Base (grundtal) – Matematisk betegnelse, for grundtallet for en potens.
 Base = nukleotid - i biokemien benyttes ofte udtrykket base synonymt med nukleotid når talen falder på DNA og RNA, jvf basepar.
 Base (kemi) – Kemisk forbindelse, der er modstykket til en syre, og karakteriseres ved at den kan optage en brint-ion.
 Base (militær) – station for militære enheder.
 Base (OpenOffice.org) – En del af kontorpakken OpenOffice.org

Se også
 Søjlebase